Nove navi della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Triumph:

  – vascello da 44 cannoni varato nel 1623 e radiato nel 1687.
  – vascello dal 90 cannoni varato nel 1698, rinominato HMS Prince nel 1714 e radiato nel 1773.
  – sloop da 18 cannoni, già spagnolo San Cristóbal varato nel 1735, catturato nel 1739 e affondato nel 1740.
  – vascello da 74 cannoni varato nel 1764 e radiato nel 1850.
  – nave corazzata della classe Swiftsure, varata nel 1870, rinominata HMS Tenedos nel 1904, HMS Indus IV nel 1912 e HMS Algiers nel 1915, radiata nel 1921.
  – nave da battaglia pre-dreadnought della classe Swiftsure, varata nel 1903 e affondata da un sommergibile nel 1915.
  – sommergibile della classe T, varato nel 1938 e affondato nel 1942.
  – portaerei della classe Colossus, varata nel 1944 e radiata nel 1981.
  – sottomarino della classe Trafalgar, varato nel 1990 e ancora in servizio.